La esquina del diablo , é uma telenovela colombiana produzida por RCN e RTI Producciones para UniMás. É protagonizada por Ana Serradilla e Miguel de Miguel, antagonizada por Gregorio Pernía e  Christian Tappan.

Elenco 
 Ana Serradilla, como Ana García
 Miguel de Miguel, como Eder Martín
 Gregorio Pernía, como Yago
 Christian Tappan, como Angel Velasco
 Quique Mendoza, como Seisdedos
 Julián Caicedo, como Cachalote
 Ernesto Ballén, como Bateador
 Juan Carlos Messier, como Daniel
 Antonio Jiménez, como Andrade
 Juán Pablo Gamboa, como Alcalde Gómez
 Ariel Díaz, como Sánchez

Ligações externas 
 

Telenovelas em espanhol
Programas de televisão da Colômbia que estrearam em 2015
Programas de televisão da Colômbia encerrados em 2015
Telenovelas da RCN Televisión
Telenovelas da Colômbia
Telenovelas da RTI Producciones
Telenovelas dos Estados Unidos
Telenovelas da Univision
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2015
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2015
Telenovelas da década de 2010